Cocktail kan syfta på:

 Cocktail – en drink
 Cocktailparty – en social sammankomst
 Cocktailpåse  – en livsfarlig blandning av droger
 Cocktail (film) – en film från 1988
 Cocktail (tidning) – en svensk mjukporrtidning 1942-1974
 Molotovcocktail – ett vapen

Se även
 Cocktailpartyt – en teaterpjäs av T.S. Eliot uruppförd 1949
 Cocktails - en sång av det brittiska rockbandet Hot Leg